27. Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 28 czerwca − 3 lipca w czeskim Novym Měscie (cross-country i eliminator) oraz włoskim Val di Sole w dniach 6-11 września 2016 roku (zjazd, fourcross i trial).

Medaliści

Tabela medalowa

Bibliografia 
  
 Wyniki na stronie UCI 

Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim
2016 w kolarstwie
2016 w Czechach
2016 we Włoszech
Kolarstwo w Czechach
Zawody sportowe we Włoszech
Kolarstwo we Włoszech